Термин СДА има више значења.

 Странка демократске акције
 Стеаридонска киселина